Тюленєв — російське прізвище.

 Тюленєв Іван Володимирович — (*28 січня 1892 — †15 серпня 1978, Москва) — радянський воєначальник, генерал армії (1940), Герой Радянського Союзу (1978), повний кавалер Георгіївського хреста.
 Тюленєв Микола Олександрович (*5 квітня 1889, Ганнівка — †12 грудня 1969, Київ) — агромеліоратор, доктор сільськогосподарських наук (1940), професор (1955), член-кореспондент Академії наук України (1948).

Російські прізвища